Als Eb 3/5 werden nach der Bauartbezeichnung der Schweizer Lokomotiven und Triebwagen alle Tender-Dampflokomotiven bezeichnet, die drei Triebachsen und zwei Laufachsen besitzen, wenn ihre Höchstgeschwindigkeit zwischen 70 und 80 Kilometer pro Stunde liegt. Obwohl andere Achsfolgen möglich wären, wurden aber nur Lokomotiven mit der Achsfolge Prairie (1'C1') gebaut.

 BT Eb 3/5 Nr. 1–9, später SBB Nr. 5881–5889 (1910)
 SBB Eb 3/5 Nr. 5801–5834 (1911–1916)
 SLM Eb 3/5 Hochdruckversuchslokomotive der SLM (1927)

Triebfahrzeug (Schweiz)